BIR sau Bir poate fi:
 bir, impozit din evul mediu plătit în Țara Românească și Moldova
 Banca Internațională a Religiilor, fostă bancă din România
 Bir El Djir, oraș în Algeria
 Bir-Mourad-Raïs, oraș în Algeria
 Bir el-Ater, oraș în Algeria